Hil-Gaz Back In Town II. Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego – Pierwszego Króla Polski – IX turniej żużlowy, w którym zwyciężył Polak Oskar Fajfer. Rozegrany został 1 kwietnia 2017 w Gnieźnie. Obrońcą korony był Rafał Okoniewski.

Wyniki 
 Gniezno, 1 kwietnia 2017
 Sędzia: Michał Stec
 NCD: – Artiom Łaguta – 65,40 (w 2. biegu)
 Widzów: ok. 5500

Bieg po biegu:
 O. Fajfer, Pawlicki, M. Jabłoński, Tarasienko
 Łaguta, Milik, Puodżuks, Gała
 Okoniewski, Berntzon, Nowak, K. Jabłoński
 Dudek, Bogdanow, Krcmar, Buczkowski
 Dudek, Nowak, Gała, Stalkowski (d/4)
 Buczkowski, Puodżuks, Berntzon, Tarasienko
 Milik, K. Jabłoński, Krcmar, P. Fajfer
 Bogdanow, Okoniewski, Pawlicki, Łaguta
 O. Fajfer, Bogdanow, K. Jabłoński, Puodżuks (d/4)
 Okoniewski, Gała, Tarasienko, Krcmar
 M. Jabłoński, Buczkowski, Łaguta, Nowak
 Milik, Pawlicki, Dudek, Berntzon
 Milik, Buczkowski, Okoniewski, O. Fajfer
 Dudek, Łaguta, K. Jabłoński, Tarasienko
 Bogdanow, Gała, Berntzon, M. Jabłoński (w/u)
 Pawlicki, Nowak, Krcmar, Puodżuks (d/4)
 O. Fajfer, Krcmar, Berntzon, Łaguta (d/4)
 Milik, Bogdanow, Nowak, Tarasienko
 M. Jabłoński, Okoniewski, Dudek, Puodżuks (d/4)
 Pawlicki, Buczkowski, Gała, K. Jabłoński
 Półfinały:
 Buczkowski, O. Fajfer, Milik, Okoniewski
 Pawlicki, M. Jabłoński, Dudek, Bogdanow
 Finał:
 O. Fajfer, Pawlicki, Buczkowski, M. Jabłoński

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2017
2017 w sporcie żużlowym
2017 w polskim sporcie